Clamecy (Nièvre), municipi francès del departament de Nièvre, regió de Borgonya 
 Clamecy (Aisne), municipi francès del departament de l'Aisne 
 Districte de Clamecy, districte del departament de la Nièvre a la regió de Borgonya